Обон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 68.4 км². Население — 36 человек (на 2010 год). Расстояние — 120.5 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Obón (amarti13)
 Web oficial de las Cuencas Mineras
 
 
 
 
 Web peña La Jarana de Obón
 Web peña La Piraña de Obón
 
 

Муниципалитеты Теруэля